Merry Christmas (dt. Fröhliche Weihnachten) ist die englischsprachige Grußformel, um die besten Wünsche für das Weihnachtsfest auszusprechen.

Der Ausdruck ist auch Bestandteil mehrerer Filmtitel:
 Furyo – Merry Christmas, Mr. Lawrence aus dem Jahr 1983
 Merry Christmas (Film) aus dem Jahr 2005

Zudem tragen auch mehrere Lieder und Musikalben diesen Gruß im Titel, unter anderem:
 Merry Christmas (I Don’t Wanna Fight Tonight) der Ramones (1987)
 Merry Christmas (Lied) von Ed Sheeran und Elton John (2021)